Ири́дий Миха́йлович Менделе́ев (14 января 1927, Ленинград — 14 мая 1991, Петрозаводск) — советский учёный-медик, доктор медицинских наук, педагог, заслуженный врач РСФСР (1987).

Биография 
Мать — Раиса Григорьевна — директор одной из школ г. Ленинграда. Отец репрессирован в 1937 г.

В 1944 г. работал электромонтером треста «Энерготехстрой», во время учебы в вузе работал электриком в 1-м Ленинградском медицинском институте им. И. П. Павлова, лаборантом кафедры факультетской терапии (во время пожара в лаборатории спас своего учителя профессора Александра Григорьевича ).

В 1951 году, после окончания 1-го Ленинградского медицинского института, направлен в Карело-Финскую ССР, в Петрозаводск.

С 1951 г. — инспектор лечебного отдела Министерства здравоохранения Карело-Финской ССР.

С 1952 г. — начальник лечебного отдела Министерства здравоохранения Карело-Финской ССР.

С 1953 г . — ординатор терапевтического отделения республиканской больницы г. Петрозаводска.

На основе изучения актуальной для Карелии анемии (малокровия), обусловленной приёмом в пищу озёрной рыбы, заражённой широким лентецом, защитил в 1957 г. кандидатскую диссертацию по ботриоцефальной анемии.

С 1959 г. — заведующий травматологическим отделением республиканской больницы г. Петрозаводска. Возглавил первое на Северо-Западе РСФСР гематологическое отделение.

В 1959 г. провёл операцию трансплантации костного мозга, до этого впервые проведённую в этом же году в Париже.

С 1960 г. — главный терапевт Министерства здравоохранения Карельской АССР.

С 1963 г. — заведующий травматологическим отделением республиканской больницы г. Петрозаводска.

Сопредседатель на IX Всемирном конгрессе гематологов в австралийском Сиднее.

С 1964 г. — заведующий кафедрой госпитальной терапии Петрозаводского государственного университета. Доктор медицинских наук (1967), профессор (1970).

С 1983 г. — заведующий кафедрой внутренних болезней Петрозаводского государственного университета.

Председатель правления Карельского республиканского общества гематологов и трансфузиологов.

Редактор раздела «Гематология» Большой Советской энциклопедии.

Член научного совета «Гематология и трансфузиология» при ученом медицинском совете Министерства здравоохранения РСФСР.

Член редакционного совета журнала «Проблемы гематологии и переливания крови».

Автор 136 печатных работ.

Был один из первых, кто применил радиоизотопную диагностику в СССР — на базе созданной радиоизотопной лаборатории республиканской больницы г. Петрозаводска была исследована оценка функционального состояния эритропоэза при заболеваниях системы крови с помощью железа-59, что послужило темой для его докторской диссертации.

Был председателем Карельского республиканского общества милосердия.

Похоронен на кладбище «Бесовец» в г. Петрозаводске.

В здании терапевтического корпуса республиканской больницы в г. Петрозаводске установлена мемориальная доска в честь И.М. Менделеева.

Награды 
 Отличник здравоохранения (1964).
 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
 Заслуженный врач Карельской АССР (1971).
 Почетная грамота Совета Министров Карельской АССР.
 Заслуженный врач РСФСР (1987).
 Неоднократно помещался на Доску Почета Петрозаводского университета, в 1991 г. его имя присвоено кафедре госпитальной терапии университета.

Память 
14 апреля 2021 года Администрация Петрозаводска присвоила наименование площадь Иридия Менделеева площади, расположенной у здания республиканской больницы.

Труды 
 Менделеев, И. М. Клинико-гематологическая характеристика ботриоцефальной анемии : автореф. диссертации на соискание учен. степени кандидата мед. наук / И. М. Менделеев ; М-во здравоохранения Карело-Финской ССР, Респ. больница, 1-й Ленинград. мед. ин-т им. И. П. Павлова. — Петрозаводск : [б. и.], 1956. — 19 с. ; 20 см.
 Менделеев, И. М. Ботриоцефальная анемия : клинико-гематологическая характеристика / И. М. Менделеев ; М-во здравоохранения и соц. обеспечения Карел. АССР, Респ. больница. — Петрозаводск : [б. и.], 1957. — 107 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. : с. 94-106.
 Шулутко, Б. И. Заболевания почек : учеб. пособие для студентов, субординаторов, врачей-интернов / Б. И. Шулутко, И. М. Менделеев ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т. — Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 1988. — 102 с. ; 20 см. — Библиогр. : с. 101
 Менделеев, И. М. Очерки клинической гематологии / И. М. Менделеев. — Петрозаводск : Госиздат Карельской АССР, 1961. — 246 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. : с. 238—245
 Игнатьев, В. К. Ревматоидный артрит : учеб. пособие / В. К. Игнатьев, И. М. Менделеев ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т. — Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 1990. — 68 с. ; 20 см. — Библиогр. : с.67

Примечания

Литература 
 И. М. Менделеев // Проблемы гематологии и переливания крови. 1991. № 10
 Менделеев Иридий Михайлович (1927—1991): библиографический указатель / сост.: Н. Г. Евсеева, Р. М. Беляева, Н. В. Егорова, Г. Н. Новикова, М. П. Смелова. — Петрозаводск, 1994. — 27с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 211—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Врач, Учитель, Учёный
 К 80-летию ученого. Наш самый главный гематолог
 Зильбер А. «Иридий» — от греческого ιρις (ирис) — радуга

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели ПетрГУ
Заслуженные врачи Карельской АССР
Похороненные на кладбище «Бесовец»